Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Frauen wurde 2013/14 zum 39. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische 1. Bundesliga, die von zwölf Mannschaften, davon waren zwei automatisch für das Play-off qualifiziert, bestritten wurde. Meister wurde zum 43. Mal SG SVS Post.

1. Bundesliga

Modus 
In der 1. Bundesliga spielen die besten zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in Setzspiele um die Setzliste für die Play-off-Phase. Den Grunddurchgang bestreiten maximal zehn Austrian Volley League-Mannschaften, die in einer Hin- und in einer Rückrunde gegeneinander antreten und damit werden maximal 18 Runden ausgetragen.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Setzspiele für Play-off 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Damen: Setzspiele für Play-off

Austrian Volley League Women 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Damen: AVL

Meister-Play-off 

Setzliste für das Meister-Play-off
SG SVS Post
ASKÖ Linz Steg
UVC Graz
PSV VBG Salzburg
ATSC Wildcats Klagenfurt
TI-volley
VC Tirol
SG SVS Sokol

Übersicht Play-off-Phase 

Anmerkung
keine Informationen über die Spiele auf der Homepage des ÖVV.

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2014/15: SG SVS Post und ATSC Wildcats Klagenfurt

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Liga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 1. Bundesliga AVL Relegation. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Ost

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Grunddurchgang

Zwischenrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Zwischenrunde

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Grunddurchgang

Zwischenrunde 

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Zwischenrunde

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle Pool A

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool A

Abschlusstabelle Pool B

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool B

Platzierungsspiele

2. Bundesliga West

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Grunddurchgang

Zwischenrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Zwischenrunde

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um einen Aufstiegsplatz für die 1. Bundesliga 2014/15 und um einen Platz für die 1. Bundesliga AVL Relegation.

1. Bundesliga AVL Relegation
In der 1. Bundesliga AVL Relegation spielen das letztplatzierte Team der 1. Bundesliga und der Qualifikant der 2. Bundesliga Meisterrunde in einem Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die 1. Bundesliga 2014/15.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Meisterrunde

1. Bundesliga AVL Relegation 
Spiele im Detail

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2013/14
Volleyballsaison 2013/14